Междунаро́дный аэропо́рт Като́вице имени Войцеха Корфанты (; ИАТА: KTW, ИКАО: EPKT) — международный аэропорт, расположенный в Пыжовице в 30 км севернее от центра города Катовице (Польша).

История

Терминалы

Статистические данные 
В 2015 году аэропорт обслужил 3 069 273 пассажиров, что на 13,8% (или на  пассажиров) больше результатов предыдущего года.

Авиакомпании и направления 

 Centralwings (Дублин, Эдинбург, Шеннон)

 LOT Polish Airlines (Мюнхен, Турин, Варшава)
 Lufthansa (Франкфурт-на-Майне)
 Lufthansa CityLine (Дюссельдорф)
 Eurowings (Дюссельдорф)
 Ryanair (Бристоль, Кёльн, Дортмунд, Пафос)

 Wizz Air (Афины, Барселона-Жирона, Белфаст, Бургас, Борнмут, Брюссель-Шарлеруа, Кёльн/Бонн, Корк, Ковентри, Донкастер/Шеффилд, Дортмунд, Эйндховен, Франкфурт-Хан, Глазго Прествик, Гераклион, Ливерпуль, Лондон-Лутон, Лондон-Станстед, Мальмё-Стуруп, Милан-Бергамо, Осло-Торп, Париж-Бове, Рим-Чампино, Стокгольм-Скавста)

 Международные авиалинии Украины (Анталья, Марса-эль-Алам)

См. также 
 Катовице-Муховец (аэропорт)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

Аэропорты Польши
Транспорт в Катовице
Здания и сооружения Силезского воеводства
Транспорт в Силезском воеводстве
Аэропорты, названные в честь людей